Velika nagrada Španije 2009 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 10. maja 2009 na dirkališču Circuit de Catalunya v mestecu Montmeló v okolici Barcelone. Že četrtič v sezoni je zmagal britanski dirkač Jenson Button z Brawn-Mercedesom, Rubens Barrichello je Brawnu z drugim mestom zagotovil drugo mesto, tretje mesto pa je z dobro taktiko osvojil avstralski dirkač Mark Webber z Red Bull-Renaultom. Button je s tem še povečal svojo prednost v dirkaškem prvenstvu, Brawn pa v konstruktorskem.

Rezultati
‡ - dirkalniki opremljeni s sistemom KERS.

Kvalifikacije

|-
!1
|22
| Jenson Button
|Brawn-Mercedes
|1:20,707
|1:20,192
|1:20,527
|1
|-
!2
|15
| Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|1:20,715
|1:20,220
|1:20,660
|2
|-
!3
|23
| Rubens Barrichello
|Brawn-Mercedes
|1:20,808
|1:19,954
|1:20,762
|3
|-
!4
|3‡
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:20,484
|1:20,149
|1:20,934
|4
|-
!5
|14
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:20,689
|1:20,007
|1:21,049
|5
|-
!6
|10
| Timo Glock
|Toyota
|1:20,877
|1:20,107
|1:21,247
|6
|-
!7
|9
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:21,189
|1:20,420
|1:21,254
|7
|-
!8
|7
| Fernando Alonso
|Renault
| 1:21,186
|1:20,509
|1:21,392
|8
|-
!9
|16
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:20,745
|1:20,256
|1:22,558
|9
|-
!10
|5
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:20,931
|1:20,408
|1:22,685
|10
|-
!11
|17
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:20,818
|1:20,531
|
|11
|-
!12
|8
| Nelson Piquet Jr
|Renault
| 1:21,128
|1:20,604
|
|12
|-
!13
|6
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:21,095
|1:20,676
|
|13
|-
!14
|1‡
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:20,991
|1:20,805
|
|14
|-
!15
|12
| Sebastien Buemi
|Toro Rosso-Ferrari
|1:21,033
|1:21,067
|
|15
|-
!16
|4‡
| Kimi Raikkonen
|Ferrari
|1:21,291
|
|
|16
|-
!17
|11
| Sebastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:21,300
|
|
|17
|-
!18
|2‡
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:21,675
|
|
|18
|-
!19
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Mercedes
|1:21,742
|
|
|19
|-
!20
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Mercedes
|1:22,204
|
|
|20
|}

Dirka

|-
! 1
| 22 ||  Jenson Button || Brawn-Mercedes
| 66
| 1:37:19,202
| 1
| 10
|-
! 2
| 23 ||  Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes
| 66
| + 13,056 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 14 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 66
| + 13,924 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 15 ||  Sebastian Vettel || Red Bull-Renault
| 66
| + 18,941 s
| 2
| 5
|-
! 5
| 7 ||  Fernando Alonso || Renault
| 66
| + 43,166 s
| 8
| 4
|-
! 6
| 3‡ ||  Felipe Massa || Ferrari
| 66
| + 50,827 s
| 4
| 3
|-
! 7
| 6 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 66
| + 52,312 s
| 13
| 2
|-
! 8
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 66
| + 1:05,211
| 9
| 1
|-
! 9
| 1‡ ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 14
|
|-
! 10
| 10 ||  Timo Glock || Toyota
| 65
| +1 krog
| 6
|
|-
! 11
| 5 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 65
| +1 krog
| 10
|
|-
! 12
| 8 ||  Nelson Piquet Jr || |Renault
| 65
| +1 krog
| 12
|
|-
! 13
| 17 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 65
| +1 krog
| 11
|
|-
! 14
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 20
|
|-
!Ods
| 4‡ ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
|17
|Hidravlika
|16
|
|-
!Ods
| 2‡ ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
|7
|Menjalnik
|18
|
|-
!Ods
| 9 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 0
|Trčenje
| 7
|
|-
!Ods
| 12 ||  Sébastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari
|0
|Trčenje
|15
|
|-
!Ods
| 11 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
|0
|Trčenje
|17
|
|-
!Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Mercedes
|0
|Trčenje
|19
|
|}

Opombe in viri

Formula 1 sezona 2009
2009